Livingstone Falls kan syfta på följande platser:

 Livingstonefallen, ett antal vattenfall i Kongofloden mellan länderna Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa
 Kapichira Falls, vattenfall i Malawi